Desa Nangsri kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Nangsri (administrativ by i Indonesien, lat -7,53, long 110,90), Jawa Tengah, 
 Desa Nangsri (administrativ by i Indonesien, lat -7,71, long 110,52), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar